CMU, sigle composé des trois lettres C, M et U, peut faire référence à :

en français :
 Centre médical universitaire, un établissement genevois abritant entre autres la faculté de médecine de Genève ;
 couverture maladie universelle, une prestation sociale française ;
 charge maximale d'utilisation ;

en anglais :
 Carnegie Mellon University (en français, Université Carnegie-Mellon), une université américaine ;
 Central Michigan University (en français, Université de Central Michigan), une université américaine.

CMU est un sigle qui peut faire référence à :
 , dans la province du Simbu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports